Das Gallery Furniture Houston Women’s Tennis Championships 1995 war ein WTA-Tennis-Sandplatzturnier für Damen in Houston. Es war als Turnier der Tier-II-Kategorie Teil der WTA Tour 1995 und fand vom 10. bis 16. April 1995 statt.

Im Einzel gewann Steffi Graf gegen Åsa Carlsson mit 6:1 und 6:1. Im Doppel gewann die Paarung Nicole Arendt / Manon Bollegraf mit 6:4 und 6:2 gegen Wiltrud Probst / Rene Simpson.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1995
Tennisturnier in Houston